Хуан Латино — испанский гуманист XVI века
Филиппо Латино, мирское имя св. Бернарда Корлеонского
Латино, фильм 1985 года